Gügling ist der Name folgender Orte:

 Gügling (Bettringen), Ortsteil von Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Gügling (Gemeinde Mettmach), Ortschaft der Gemeinde Mettmach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich